Kijkduin (vuurtoren)
 Lange Jaap (tv-programma), Nederlands programma over kinderboeken en kindertheater, 1985–1987
 Middelvinger